The Living End – amerykański film fabularny z 1992
 The Living End – album koncertowy zespołu rockowego Hüsker Dü
 The Living End – australijski zespół muzyczny